In 2012/13 werd het 54ste seizoen gespeeld van de Premier League, de hoogste voetbalklasse van Ghana. Asante Kotoko werd kampioen.

Eindstand

Externe link
 Tabel bij RSSSF

Premier League (Ghana)
Competitievoetbal 2012/13